Polska Liga Koszykówki sezon 1998/1999

Tabela

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Browary Tyskie Bobry Bytom – Hoop Pekaes Pruszków 3 – 1 (86:79, 77:65, 80:81 i 73:56)

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 Komfort/Forbo Stargard Szczeciński – Pogoń Ruda Śląska 58:77, 73:77
 AZS Toruń – Azoty Unia Tarnów 100:98, 72:88

o 5. miejsce 
 Pogoń Ruda Śląska – Azoty Unia Tarnów 74:69, 86:77

o 7. miejsce 
 AZS Toruń – Komfort/Forbo Stargard Szczeciński 78:58, 57:62

Miejsca 9-16 (do trzech zwycięstw) 
 AZS Lubelski Węgiel Lublin – ITK Noteć Inowrocław 3 – 0 (78:54, 83:67, 84:81)
 Stal Ostrów Wielkopolski – Dallas Zastal Zielona Góra 3 – 2 (69:60, 70:62, 47:60, 60:82, 75:67)
 Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec – Polonia Przemyśl 1 – 3 (87:71, 79:82, 62:80, 69:74)
 Prokom Trefl Sopot – PKK Warta Szczecin 3 – 0 (67:63, 81:70, 97:83)

Miejsca 9-12 (mecz i rewanż) 
 Polonia Przemyśl – Prokom Trefl Sopot 81:80, 75:74
 AZS Lubelski Węgiel Lublin – Stal Ostrów Wielkopolski 63:69, 88:92

o 9. miejsce 
 Stal Ostrów Wielkopolski – Polonia Przemyśl 60:75, 81:55

o 11. miejsce 
 Prokom Trefl Sopot – AZS Lubelski Węgiel Lublin 89:68, 102:86

Miejsca 13-16 (do trzech zwycięstw) 
 ITK Noteć Inowrocław – Dallas Zastal Zielona Góra 1 – 3 (72:83, 52:61, 93:80, 66:77)
 Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec – PKK Warta Szczecin 0 – 3 (73:84, 51:67, 67:85)

Baraże (do 2 zwycięstw) 
 PKK Warta Szczecin – Stal Stalowa Wola 2 – 0 (76:66, 78:57)
 Dallas Zastal Zielona Góra – Kujawiak Astoria Bydgoszcz 2 – 1 (75:64, 78:83, 89:72)

Ostateczna kolejność 

Do pierwszej ligi awansowali: Czarni Brok Alkopol Słupsk i Cersanit Nomi Kielce

Polska Liga Koszykówki
1998 w koszykówce
1999 w polskim sporcie
1999 w koszykówce
1998 w polskim sporcie